(né en 1967), athlète espagnol ;
  (né en 1981), pilote automobile mexicain ;
 David Martínez (né en 1983) joueur de football nicaraguayen ;
 David Martínez (né en 1998) joueur de football paraguayen ;